Пяхта — топоним и гидроним в России:

 Пяхта — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Пяхта — река в Тихвинском районе Ленинградской области, приток Паши.